Okręty US Navy o nazwie USS „Marathon”
 Pierwszy USS „Marathon” (APA-200) był okrętem zaopatrzeniowym, który wszedł do służby 28 października 1944 roku.
 Drugi USS „Marathon” (PGM-89) był okrętem patrolowym, który wszedł do służby 11 maja 1968 roku.

Marathon